SMK est l'abréviation de :
 Sergei Mironovitch Kirov, prototype de char soviétique ;
 Statens Museum for Kunst, musée d'art national danois, situé à Copenhague ;
 Slagsmålsklubben, un groupe de musique électro-pop originaire de Norrköping en Suède ;
 Super Mario Kart, un jeu vidéo de la Super Nintendo ;
 Société Métallurgique de Knutange, une usine sidérurgique mosellane disparue.